Eine Klausenbergkapelle gibt es an folgenden Orten:

 in Koblenz-Ehrenbreitstein, siehe Klausenbergkapelle (Koblenz)
 in Worms-Abenheim, siehe Klausenbergkapelle (Worms)